Виктор Лебедев 
 Wiktor Lebiediew − radziecki dyplomata
 Wiktor Lebiediew − rosyjski zapaśnik
 Wiktor Lebiediew − radziecki i rosyjski kompozytor